Транзи́т (от  — переход, прохождение) — многозначное слово:
 Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.
 Транзит — отрасль экономики.
 Прохождение или Транзит — астрономическое явление, во время которого, с точки зрения наблюдателя из определённой точки, одно небесное тело проходит перед другим небесным телом.
 Транзит — процесс перехода политического режима государства к демократии (демократический транзит).
 «Транзит» — альбом Тимати.

Фильмы 
 «Транзит Венеры» () — серия чёрно-белых фотографий прохождения Венеры по диску Солнца в 1874 году.

 «Транзит» — советский художественный фильм 1982 года.
 «Транзит» () — американский боевик 2012 года режиссёра Антонио Негрета.
 «Транзит» () — германо-французский художественный фильм режиссёра Кристиана Петцольда по одноимённому роману Анны Загерс.

Автомобили 
 Transit — модель «Форда».

Спортивные клубы 
 «Транзит» — бывший футбольный клуб из города Вентспилс (Латвия).

См. также 
 Транзи
 Русский транзит
 Запорожье — Кривой Рог — Транзит — клуб КВН

Примечания